Derbent – città della Russia
 Derbent – centro abitato della provincia di Bartın, in Turchia
 Derbent – centro abitato della provincia di Afyonkarahisar, in Turchia
 Derbent – centro abitato della provincia di Konya, in Turchia
 Distretto di Derbent – distretto della provincia di Konya, in Turchia
 Derbent Deresi – fiume della Turchia che insieme a Derbent Çayı forma il fiume di Alaşehir (Alaşehir Çayı)